Raboldshausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Raboldshausen (Neuenstein), Ortsteil der Gemeinde Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Raboldshausen (Blaufelden), Weiler im Ortsteil Billingsbach der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg